Джон де Бошан (; 25 июля 1274 — между октябрём и декабрём 1336) — английский аристократ, 1-й барон Бошан из Сомерсета с 1299 года.

Биография 
Джон де Бошан принадлежал к старинной семье нормандского происхождения. Его родителями были Джон де Бошан и Сесили де Вивонн. В 1295 году Джон унаследовал родовые владения после смерти отца, а 29 декабря 1299 года был вызван в королевский парламент как «лорд Бошан из Сомерсета». Он участвовал в шотландских войнах. 22 мая 1306 года был посвящён в рыцари, в 1321 году присоединил к своим землям обширные владения своей матери в Дорсете и Кембриджшире.

Женой Джона де Бошана была Джоан Чендуит. Она родила по крайней мере пять детей: Джоан, жену Джона де Кобема, 2-го барона Кобема из Кента; Уильяма, Элеанору, Беатрису и Джона, который стал наследником отца.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бошаны
Бароны Бошан
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века